Os 2013 MTV EMAs (também conhecido como o MTV Europe Music Awards) realizou-se no Ziggo Dome, Amsterdam, Países Baixos, em 10 de novembro de 2013.  foi a primeira vez desde 1997, quando os prêmios foram realizados nos Países Baixos.  várias performances do show principal foram realizados em diferentes locais em Amsterdam que a Ziggo Dome. DJ holandês Afrojack realizado na Melkweg.

Indicações  
os nomeados foram anunciados ao vivo na MTV Holanda às 12:55 (CET) em 17 de setembro de 2013. Os nomeados pressione lançamento foi ao ar em vários momentos ao longo do dia nas canaletas MTV localizadas em toda a Europa.

Melhor Canção 
 Bruno Mars — "Locked Out of Heaven"
 Daft Punk (featuring Pharrell Williams) — "Get Lucky"
 Macklemore & Ryan Lewis (featuring Wanz) — "Thrift Shop"
 Rihanna — "Diamonds"
 Robin Thicke (featuring T.I. and Pharrell Williams) — "Blurred Lines"

Melhor Video
 Miley Cyrus — "Wrecking Ball"
 Lady Gaga — "Applause"
 Robin Thicke (featuring T.I. and Pharrell Williams) — "Blurred Lines"
 Thirty Seconds to Mars — "Up in the Air"
 Justin Timberlake — "Mirrors"

Best Female
 Katy Perry
 Miley Cyrus
 Selena Gomez
 Lady Gaga
Taylor Swift

Best Male
 Justin Bieber
 Eminem
 Jay-Z
 Bruno Mars
 Justin Timberlake

Best New Act
 Macklemore & Ryan Lewis
 Bastille
 Icona Pop
 Imagine Dragons
 Rudimental

Best Pop
 /  One Direction
 Justin Bieber
 Miley Cyrus
 Katy Perry
 Taylor Swift

Best Rock
 Green Day
 Black Sabbath
 The Killers
 Kings of Leon
 Queens of the Stone Age

Best Alternative
 Thirty Seconds to Mars
 Arctic Monkeys
 Fall Out Boy
 Franz Ferdinand
 Paramore

Best Electronic
 Avicii
 Afrojack
 Daft Punk
 Calvin Harris
 Skrillex

Best Hip-Hop
 Eminem
 Drake
 Jay-Z
 Macklemore & Ryan Lewis
 Kanye West

Best Live Act
 Beyoncé
 Green Day
 Pink
 Taylor Swift
 Justin Timberlake

Best World Stage Performance
Linkin Park
The Black Keys
Fun
Garbage
Green Day
Jessie J
Alicia Keys
Macklemore & Ryan Lewis
Jason Mraz
No Doubt
Rita Ora
Paramore
Robin Thicke
Snoop Lion
The Killers

Best Push Act
 Austin Mahone
 Iggy Azalea
 ASAP Rocky
 Bastille
 Icona Pop
 Imagine Dragons
 Karmin
 Bridgit Mendler
 Tom Odell
 Rudimental
 Twenty One Pilots

Biggest Fans
 Tokio Hotel
 Justin Bieber
 Lady Gaga
 Thirty Seconds to Mars
 /  One Direction

The pre-elimination 15 artist contait also:  Katy Perry, Taylor Swift, Britney Spears, Rihanna, Selena Gomez, Beyoncé, Paramore, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Ke$ha

Best Look
 Harry Styles
 Lady Gaga
 Rita Ora
 Justin Timberlake
 Rihanna

Artist on the Rise
voting based on social media activity: Twitter, Instagram and Vine (artistontherise.mtv.com). The winner were announced during the US broadcast. 
 Austin Mahone
 Ariana Grande
 Cher Lloyd
 Lorde
 Bridgit Mendler
 Cody Simpson

Best Worldwide Act
  Bednarek
  Justin Bieber
  EXO
  Fresno
  Chris Lee  Lena
  Marco Mengoni
  /  One Direction
  Cody Simpson
  Ahmed Soultan

Global IconEminemArtista Global Categorias 

Best Northern European Act
  Admiral P
  Avicii
  Isac Elliot
  Jimilian
  /  One DirectionBest Central European Act
  Bastian Baker
  Kensington
  Lena  Stromae

Best Southern European Act
  Auryn
  Filipe Pinto
  Demy
  Marco Mengoni  Shaka Ponk

Best Eastern European Act
  Bednarek  Frenkie
  Celeste Buckingham
  Ivan and the Parazol
  The Ultras
  Smiley
  Zemfira

Best Africa, Middle East & India Act
  Ahmed Soultan  LCNVL
  Yo Yo Honey Singh

Best Japan & Korea Act
  EXO  Momoiro Clover Z

Best Southeast Asia, China, Hong Kong & Taiwan Act
  Li Yuchun  Show Lo
  My Tam

Best Australia & New Zealand Act
  Cody Simpson  Lorde

Best Latin American Act
  Anna Carina
  Airbag
  Fresno  Paty Cantú

Best Northern American Act
  Justin Bieber'''
  Miley Cyrus

Performances

Pré show
 Ylvis — "The Fox (What Does the Fox Say?)"

show Principal 
 Miley Cyrus — "We Can't Stop" (Opening)
 Robin Thicke — "Blurred Lines" (with Iggy Azalea) / "Feel Good"
 Katy Perry — "Unconditionally"
 Miley Cyrus — "Wrecking Ball"
 Kings of Leon — "Beautiful War"
 Bruno Mars — "Gorilla"
 Eminem — "Berzerk" / "Rap God"
 Snoop Lion featuring Afrojack — "Gin and Juice" (at Melkweg)
 The Killers — "Shot At The Night" / "Mr. Brightside"
 Imagine Dragons — "Radioactive" (at Heineken Music Hall)
 Icona Pop — "I Love It"

Apresentadores

Pré Show
 Louise Roe & Laura Whitmore —  Apresentadores do tapete vermelho
 Ellie Goulding — Apresentou Melhor Look
 Dizzee Rascal — Apresentou  Maiores Fans

Show Principal 
 Carice van Houten & Colton Haynes — Apresentou Melhor Canção
 Rita Ora — Apresentou Melhor Hip-Hop
 Ellie Goulding — Apresentou Melhor Alternativo
 Bridgit Mendler and R.J. Mitte — Apresentou Melhor Feminino
 Iggy Azalea &  Ariana Grande — Apresentou Melhor Masculino
 Jared Leto — Apresentou Melhor Artista Global
 Will Ferrell (as Ron Burgundy) Apresentou  Global Ícone & Melhor  Video (Com Katy Perry)
 Afrojack —  DJ da casa (Melkweg)

Edições dos Prémios MTV Europe Music
Prémios de música em 2013